Annie Salomons, schrijver
 Gerard Salomons, aannemer 
 Nora Salomons, PvdA-politicus
 Piet Salomons, waterpolospeler
 Tim Salomons, schaatser.